Pierwszy gabinet księcia Portland – urzędujący w roku 1783
 Drugi gabinet księcia Portland – urzędujący w latach 1807–1809